Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1986 – szóste mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1987. Odbył się w dniach 6–15 lutego 1986 roku w Portugalii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1986
1986 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Portugalii
1986 w Portugalii